Paspanga peut désigner :
Paspanga, la localité située dans le département de Kaya au Burkina Faso
Paspanga, la localité située dans le département de Tougouri au Burkina Faso
Paspanga, la localité située dans le département de Zimtenga au Burkina Faso
Paspanga, la localité située dans le département de Zoungou au Burkina Faso

Homonymie de localités